Jan Wojciechowski (ur. 1837) – podporucznik weteran, powstaniec styczniowy
 Jan Adam Wojciechowski (ur. 1843) – podporucznik weteran, powstaniec styczniowy
 Jan Wojciechowski – działacz niepodległościowy, 20 lipca 1932 odznaczony Krzyżem Niepodległości z Mieczami
 Jan Wojciechowski – działacz niepodległościowy, pośmiertnie (25 lipca 1933) odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Jan Wojciechowski – działacz niepodległościowy, 19 czerwca 1939 odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Jan Wojciechowski – działacz niepodległościowy, pośmiertnie (16 marca 1937) odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Jan Wojciechowski – działacz niepodległościowy, 16 marca 1937 odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Jan Wojciechowski – działacz niepodległościowy, 5 sierpnia 1937 odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Jan Wojciechowski (ur. 1895) – major piechoty Wojska Polskiego, dowódca Batalionu KOP „Dederkały” i III baonu 98 Pułku Piechoty
 Jan Wojciechowski (ur. 1896) – kapral 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich, kawaler Virtuti Militari
 Jan Wojciechowski (1904–1986) – piłkarz
 Jan Wojciechowski (1909–1992) – działacz ludowy i rolnik, poseł na Sejm PRL
 Jan Wojciechowski (1948–1984) – kierowca rajdowy
 Jan Wojciechowski (ur. 1948) – wicewojewoda leszczyński, wiceprezydent Leszna

Przypisy